Swiny bezeichnet:

 die Gemeinde Sviny u Křižanova in Tschechien
 die Burg Świny in Polen

Siehe auch:
 Sviny (Begriffsklärung)
 Sweeney
 Swinny